Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Monica Seles 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Monica Seles (finale)
 Gabriela Sabatini (Campionessa)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (terzo turno)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Leila Meskhi (quarti di finale)

 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Assente
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Anke Huber (terzo turno)
 Mercedes Paz (primo turno)
 Magdalena Maleeva (primo turno)
 Federica Bonsignori (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1991